Красота:

 Красота — эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение;
 «Красота» — в каббале одна из 10 сефирот.

Топоним 
 Красота — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области России;
 Красота — деревня в Демянском районе Новгородской области.

Персоны 
 Красота, Владимир Филиппович (1916—2008) — член-корреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Красота, Георгий Тимофеевич (1919—2005) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Другое 
 «Красота» (или «прелесть») — квантовое число.
 «Красота» — третий альбом группы «Ляпис Трубецкой» (1999 год).
 «Красота» — совместный альбом Л. Фёдорова и В. Волкова (2006 год).
 «Красота» — британская романтическая трагикомедия 1996 года.